Нуево Сан Маркос има више значења:

 Нуево Сан Маркос (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Маркос (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику